Гринвальд — немецкая фамилия, иная транскрипция той же фамилии Грюневальдт.

 Гринвальд, Артур Александрович (1842—1922) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии.
 Гринвальд, Гленн (род. 1967) — американский журналист.
 Гринвальд, Иван Егорович (1796—1862) — сенатор.
 Гринвальд, Михаил Николаевич (1795—1875) — русский кораблестроитель XIX века, построил первый в России колёсный пароходо-фрегат «Богатырь», генерал-лейтенант.
 Гринвальд, Родион Егорович (1797—1877) — генерал от кавалерии.